«Человек-невидимка» () — развлекательное телешоу, в котором эксперты от науки и экстрасенсорики угадывают гостя-знаменитость. Программа выходила на канале ТВ-3 с 8 февраля 2013 года по 16 ноября 2018 года (до 20 июля 2018 года премьерные и повторные выпуски проекта в основном выходили в тайм-слоте 19:00 по пятницам, с 31 августа и до конца своего существования - в 18:30 того же дня). Также выпуски финального, 14-го сезона шоу выкладывались на созданном в августе 2018 года OTT-платформе Premier, причём просмотр каждого нового выпуска был доступен её пользователям за несколько дней до официального показа на телевидении.

После закрытия проект периодически выходит на ТВ-3 ночью в повторах, а все его выпуски доступны для просмотра только на платформе Premier.

Постоянными экспертами шоу были маг Роман Фад, криминалист Виктор Колкутин, гадалка Аида Мартиросян, психолог Мария Пугачёва, шаман Дардо Кусто и хиромант Борис Акимов. Международной дистрибуцией программы занимается компания Dori Media Group.

Описание шоу 
В студии c ведущей находятся шесть экспертов — психолог, криминалист, хиромант, маг, шаман и гадалка. В отдельной студии — гость программы, знаменитость. Эксперты не знают, кто является гостем, не видят и не слышат ни гостя, ни друг друга. Их задача — описать его внешность, здоровье, характер, личную жизнь, судьбу, страхи, тайны, пороки, рассказать о прошлом, настоящем и будущем. Для этого эксперты могут использовать только свои уникальные навыки и знания. В распоряжении экспертов — личные вещи знаменитости, его волосы, ногти, фотографии линий на ладонях рук, оттиски зубов, заполненные гостем психологические тесты, нарисованные им рисунки, отпечатки пальцев, образцы его запаха, крови и слюны, описание любимой в детстве игрушки, и даже записанные сны.

Гость наблюдает работу экспертов в студии из отдельной комнаты и комментирует происходящее. Свои комментарии по ходу программы дают также друзья и родственники знаменитости, которые тоже наблюдают происходящее в студии, но отдельно от гостя.

В финале эксперты выбирают предполагаемого гостя из 12 фотографий, обосновывая свой выбор. Только после этого гость появляется в студии перед экспертами. Постоянный слоган программы: «У вас будет время подумать, хорошо ли вы себя знаете».

Эксперты

Участники

Список выпусков 

Легенда

 — Эксперт угадал героя программы, выбрав в третьем, заключительном туре программы его фотографию

 — Эксперт не угадал героя программы, выбрав фотографию другого известного человека

Закрытие 
Впервые программа "Человек-невидимка" оказалась под угрозой закрытия в августе 2017 года. Тогда появилась информация, что один из её экспертов, криминалист Виктор Колкутин планирует покинуть шоу. Однако для принятия окончательного решения по данному вопросу он в своей группе социальной сети ВКонтакте провёл опрос среди её подписчиков, чтобы узнать их точку зрения на сложившуюся ситуацию. Большинство людей проголосовало за то, чтобы криминалист остался в шоу, и в сентябре того же года Виктор Колкутин объявил, что он примет участие в съёмках 13-го сезона проекта.

24 августа 2018 года на ТВ-3 вышел анонс, в котором было объявлено, что снятый в июне месяце четырнадцатый сезон "Человека-невидимки" станет последним в истории программы.На тот момент времени в качестве главной причины для закрытия проекта каналом был назван уход ведущей Эвелины Блёданс в декретный отпуск(благодаря успешно проведённой процедуре ЭКО Блёданс смогла забеременеть, однако в начале ноября стало известно, что её беременность прервалась, и в итоге стать мамой в третий раз ей было не суждено).

Также не исключён вариант того, что программа могла закрыться из-за отказов многих знаменитостей принимать в ней участие в силу различных обстоятельств.

21 сентября 2018 года на 60-м году жизни по причине непродолжительной острой болезни скончался Виктор Викторович Колкутин. Уход из жизни одного из экспертов передачи стал определяющим в её дальнейшей судьбе, и она окончательно прекратила своё существование.

Последний премьерный выпуск программы "Человек-невидимка", героиней которого стала её бессменная ведущая Эвелина Блёданс, а в составе её группы поддержки были ранее участвовавшие в передаче актёры Станислав Садальский и Жанна Эппле, был показан на канале ТВ-3 16 ноября 2018 года. За почти шестилетнюю историю существования проекта, состоявшего из четырнадцати сезонов, в эфир вышло 149 выпусков, главными героями которых стали 146 известных личностей.

Спустя почти три года после закрытия шоу, утром 24 августа 2021 года в Москве трагически ушёл из жизни шаман Дардо Кусто. Его тело было обнаружено в номере хостела на Перовской улице рядом с надписью "Я буду жить всё равно", написанная им кровью на стене. Предварительная причина гибели шамана - самоубийство. Следствие выясняет обстоятельства совершения им данного поступка.

Ссылки 
Официальный сайт программы «Человек-невидимка»Все выпуски программы «Человек-невидимка»Официальный сайт продюсерского центра «АВК продакшн»

Примечания 

Телепередачи телеканала ТВ-3
Телепередачи, запущенные в 2013 году
Шоу-бизнес
Телепередачи, закрытые в 2018 году